Dmytro Khomchenovski (), (Vuhledar, Óblast de Donetsk, Ucrania, 16 de abril de 1990) es un futbolista ucraniano que juega en el F. C. Kryvbas Kryvyi Rih.

Selección nacional 
Es internacional tanto en categorías inferiores como con la .

Estadísticas

Clubes

Selección

Partidos

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha del jugador en 90minut.pl

Futbolistas de Ucrania
Futbolistas del FC Olimpik Donetsk
Futbolistas del Football Club Kryvbas Kryvyi Rih
Futbolistas del Football Club Zorya Luhansk
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Ponferradina en los años 2010
Futbolistas del Jagiellonia Białystok
Futbolistas del FC Ural Sverdlovsk Oblast
Futbolistas de la selección de fútbol de Ucrania en los años 2010
Centrocampistas de fútbol